Halston steht für:
 Roy Halston Frowick (1932–1990), US-amerikanischer Modedesigner
 Halston (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2021)
 Halston (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Frédéric Tcheng (2019)
 Ortsteil von Tyendinaga, Ontario, Kanada